¿
 PFO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Pafo, Pafo, Cipro